Der Copa Telmex 2009 war ein Tennisturnier, welches vom 15. bis 21. Februar 2009 in Buenos Aires stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2009 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Memphis die Regions Morgan Keegan Championships sowie in Marseille die Open 13 gespielt. Letztere zählten genau wie der Copa Claro zur Kategorie ATP World Tour 250, während die Regions Morgan Keegan Championships zur Kategorie ATP World Tour 500 gehörten.

Titelverteidiger im Einzel war David Nalbandian, der in diesem Jahr als topgesetzter Spieler im Halbfinale gegen Juan Mónaco ausschied. Dieser stand im Finale dem Spanier Tommy Robredo gegenüber und verlor das Spiel in drei Sätzen. Für Robredo war es in der aktuellen Saison nach dem Erfolg in Costa do Sauípe sein zweiter Titel und sein neunter Titel insgesamt. Im Doppel waren Agustín Calleri und Luis Horna die Titelverteidiger, sie traten jedoch in diesem Jahr nicht mehr gemeinsam an. Im diesjährigen Finale setzten sich Marcel Granollers und Alberto Martín in drei Sätzen gegen Nicolás Almagro und Santiago Ventura durch. Dies war ihr erster gemeinsamer Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 531.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 600.000 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 13. bis 15. Februar 2009 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 26 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 29 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 26 kB)

ATP World Tour 2009
Tennisturnier in Buenos Aires